Veillard peut désigner :
 Louis-Guillaume Le Veillard (1734 - 1794), un chimiste et médecin français, membre de la noblesse.
 Jean-Yves Veillard (1939 - 2020), un historien rennais.